

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martinz“ beginnt.

Martinz 



 Martinz, Christof (* 1989), österreichischer Eishockeyspieler
 Martinz, Fritz (1924–2002), österreichischer Maler
 Martinz, Josef (* 1959), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter und verurteilter Straftäter
 Martinz-Turek, Charlotte (1970–2009), österreichische Kulturhistorikerin und Kuratorin